Il doppio del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Philipp Petzschner e Alexander Peya che hanno battuto in finale Aisam-ul-Haq Qureshi e Lovro Zovko 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Philipp Petzschner /  Alexander Peya (Campioni)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Lovro Zovko (finale)

 Daniel Kiernan /  David Sherwood (semifinali)
 Massimo Dell'Acqua /  Giancarlo Petrazzuolo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2005